Giustolisi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Giustolisi (1928–1990), italienischer Schachspieler
 Luca Giustolisi (* 1970), italienischer Wasserballspieler